Middle Ground ist der Name folgender geographischen Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Middle Ground (Florida), Insel
 Middle Ground (Massachusetts), Insel
 Middle Ground (Michigan), Insel
 Middle Ground (Mississippi), Insel
 Middle Ground (South Carolina), Insel

in anderen Ländern:
 Middle Ground (Antigua), Halbinsel und Ortsteil von English Harbour, Saint Paul, Antigua